Сюэбу — многозначное китайское слово.
 Сюэбу (學部) — 1) Министерство народного просвещения (1905—1911); 2) факультет, отделение науки.
 Название двух иероглифических ключей Канси.
 Сюэбу (ухуа) — пятичертный 116 ключ «Пещера».
 Сюэбу (люхуа) — шестичертный 143 ключ «Кровь».

Иероглифические ключи